Osoby:
 Bernhard Koerner – niemiecki geolog
 Christian Koerner – niemiecki aktor
 Ernst Koerner – niemiecki malarz
 John Koerner – amerykański piosenkarz
 Paul von Koerner – niemiecki dyplomata

Zobacz też:
 Körner